

Elettronica  

 Classe Z, nome commerciale di una particolare implementazione di una classe di funzionamento di un amplificatore elettronico

Film 
 Classe Z, film italiano del 2017

Navi militari 

 Classe Z,  classe di cacciatorpediniere

Strade 

 Classe Z, classe stradale in Polonia